Токма — село в Катангском районе Иркутской области России. Получило известность в 1989 г. как населённый пункт, ближайший к географическому центру Советского Союза.

Общие сведения 
Относится к Непскому муниципальному образованию. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения составила 75 человек, из них 42
мужчины и 33 женщины. В селе две улицы.

География 
Расположено на левом берегу реки Непы, напротив устья реки Токмы, примерно в 176 км юго-западнее центра муниципального образования — села Непа и в 357 км юго-западнее районного центра — села Ербогачён.

В 1989 г. газета «Известия» сообщила, что определены координаты географического центра Советского Союза (). Ближайшим населённым пунктом к этой точке (в 40 км по прямой) оказалось село Токма.

См. также 
 Поколька — река, в районе истоков которой находится географический центр СССР по расчётам 1974 г.

Примечания 

Населённые пункты Катангского района
Географические центры